«Барак» — российско-германский полнометражный цветной художественный фильм-драма, поставленный в 1999 году кинорежиссёром Валерием Огородниковым.

Сюжет 
В основе фильма лежит новелла Виктора Петрова «Ольга Ледоход».

53-й год. 8 лет без войны. Люди абсолютно разные по характеру и судьбам живут в одном бараке (заселялись на время, а получилось навсегда): русский, еврей, немец, татарин. Появляется новый жилец — блокадница Ольга. И вот начинается ее знакомство с жильцами.

В ролях 
 Ирина Сенотова — Клавдия Соловьёва, сожительница Алексея
 Юлия Свежакова — Ольга Воронцова
 Евгений Сидихин — Алексей Михайлович Болотин, участковый, старший лейтенант
 Нина Усатова — Полина, жена татарина Карима
 Сергей Качанов — Карим
 Наталия Егорова — Липа / Олимпиада Георгиевна
 Леонид Ярмольник — Жора / Георгий Осипович Фогельман, инвалид-фотограф
 Дмитрий Бульба — председатель исполкома
 Алексей Девотченко — Герка Белена
 Андреас Дильшнайдер — Фридрих
 Татьяна Аптикеева — Фаина, жена Фридриха
 Игорь Лифанов — эпизод
 Лев Елисеев — эпизод
 Сергей Русскин — эпизод

Съёмочная группа 
 Продюсеры — Леонид Ярмольник, Станислав Архипов
 Сопродюсеры — Виктор Извеков, Рольф Йяастер
 Авторы сценария — Виктор Петров, Валерий ОгородниковПо новелле Виктора Петрова «Ольга Ледоход»
 Режиссёр-постановщик — Валерий Огородников
 Оператор-постановщик — Юрий Клименко при участии Анатолия Лапшова
 Художник — Вера Зелинская, Виктор Иванов

Награды 
 Основные создатели фильма удостоены Государственной премии РФ 2000 года. Лауреатами премии стали В. Петров, В. Огородников, Ю. Клименко, А. Гасан-заде, В. Зелинская, В. Иванов, Н. Усатова, Н. Егорова, Е. Сидихин, Л. Ярмольник (2001).
 Гран-При фильму, приз зрительских симпатий и приз Гильдии киноведов и кинокритиков на VII КФ Российского кино «Окно в Европу» в Выборге (1999).
 «Серебряный леопард» в номинации «Молодое кино», особое упоминание экуменического жюри, специальный приз молодёжного жюри на МКФ в Локарно, Швейцария (1999).
 Приз «Сталкер» на МКФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве (1999).
 Приз жюри кинематографистов за лучший фильм (Валерий Огородников) и приз жюри кинопрессы за лучшую женскую роль (Нина Усатова) на МКФ «Лістапад» в Минске (1999).
 Призы киноакадемии «Ника» (2000):
 лучшая работа звукорежиссёра А. Гасан-заде
 лучшая женская роль Н. Усатова
 лучшая роль второго плана Л. Ярмольник
 Приз за лучшую режиссуру В. Огородникову на РКФ «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге (2000).
 Приз за лучшие роли второго плана: женскую Н. Егорова и мужскую Л. Ярмольник на КФ «Созвездие» (2000).
 Гран-при «Гранатовый браслет» (Валерий Огородников) и приз за виртуозную актёрскую работу (Нина Усатова) на РКФ «Литература и кино» в Гатчине (2000).

Ссылки 
 Фильм «Барак» в Энциклопедии отечественного кино
 рецензии
 

Фильмы-драмы России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Валерия Огородникова
Фильмы России 1999 года
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу»
Экранизации литературных произведений
Фильмы ВГТРК